Дами́р Мулаоме́рович (; 19 сентября 1974, Тузла) — хорватский баскетболист и тренер, игравший на позиции разыгрывающего защитника. Главный тренер баскетбольного клуба «Цедевита Джуниор» и сборной Хорватии. 

Выступал на профессиональном уровне в середине 1990-х — начале 2010-х годов, представлял многие европейские клубы, в составе греческого «Панатинаикоса» победитель Евролиги 2001/2002, с хорватской национальной сборной участник летних Олимпийских игр в Атланте и четырёх чемпионатов Европы. Также известен как тренер по баскетболу.

Биография 
Дамир Мулаомерович родился 19 сентября 1974 года в городе Тузла, Социалистическая Федеративная Республика Югославия (ныне Босния и Герцеговина).

Начал спортивную карьеру в возрасте шестнадцати лет в местном баскетбольном клубе «Слобода Дита», отыграл здесь в течение четырёх лет, в 1994 году стал обладателем Кубка Боснии. Из-за начавшейся Боснийской войны вынужден был бежать в Хорватию, где присоединился к загребской команде «Цибона», в составе которой неоднократно выигрывал А1 Лигу и Кубок Крешимира Чосича, главные баскетбольные турниры страны.

Будучи боснийцем, Мулаомерович хотел попасть в новообразованную национальную сборную Боснии и Герцеговины, однако руководство команды не считало его достаточно перспективным игроком и не приглашало в состав, поэтому в итоге он принял хорватское гражданство и стал выступать за сборную Хорватии, куда его пригласил главный тренер Петар Сканси. В частности, вместе с хорватами он выступал на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте — занял в группе «А» третье место, после чего в четвертьфинале со счётом 71:73 уступил сборной Австралии (кроме того, в утешительных матчах хорваты проиграли Бразилии и заняли итоговое седьмое место). Впоследствии в течение многих лет представлял Хорватию на различных международных турнирах, участвовал в четырёх чемпионатах Европы, хотя значительных успехов в составе сборной не добился.

На клубном уровне в период 1998—1999 годов Мулаомерович играл за итальянский «Фортитудо», с которым стал обладателем Кубка Италии, затем три сезона выходил на площадку в цветах турецкого клуба «Эфес Пилсен», с которым выиграл Кубок Турции. Одним из самых успешных сезонов в его спортивной карьере оказался сезон 2001/2002 в греческом «Панатинаикосе», одержавшем победу в Евролиге.

В дальнейшем Дамир Мулаомерович часто менял клубы, так, за достаточно короткий промежуток времени он успел побывать в испанском «Реал Мадриде» (2002—2003), греческих ПАОКе (2003—2005), «Панеллиниосе» (2005—2006), «Олимпиакосе» (2006—2007). Так или иначе, именно с греческими первенствами связаны главные его достижения, он неоднократно признавался лучшим игроком команд по количеству результативных передач и набранных очков. В 2008 году он вернулся в «Цибону», где планировал завершить карьеру, однако затем провёл ещё один сезон в ПАОКе и, наконец, присоединился к другому хорватскому клубу «Загреб», с которым вновь стал чемпионом страны и обладателем Кубка Хорватии. В 2012 году официально объявил о завершении карьеры профессионального спортсмена.

После завершения спортивной карьеры Мулаомерович перешёл на тренерскую работу. В период 2013—2015 он возглавлял родную боснийскую команду «Слобода Дита», начиная с 2015 года занимает должность главного тренера загребской «Цибоны».

11 мая 2016 года был назначен главным тренером сборной Боснии и Герцеговины.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте ACB.com 

Баскетболисты Хорватии
Разыгрывающие защитники
Игроки БК «Слобода» Тузла
Игроки БК «Цибона»
Игроки БК «Фортитудо» Болонья
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК ПАОК
Игроки БК «Панеллиниос»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Гипускоа»
Игроки БК «Загреб»
Игроки сборной Хорватии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Баскетбольные тренеры Хорватии
Тренеры БК «Слобода» Тузла
Тренеры БК «Цибона»
Тренеры БК «Приштина»
Тренеры БК «Цедевита Джуниор»
Тренеры мужской сборной Боснии и Герцеговины по баскетболу
Тренеры мужской сборной Хорватии по баскетболу